Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Portsmouth Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Kenny Jackett
 Allenatore in seconda: Joe Gallen
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Rosa

Risultati

League One

Girone di andata

Girone di ritorno

Pla-yoff

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019